Ааппилатток  — деревня рядом с Упернавиком в коммуне Каасуитсуп на северо-западном побережье Гренландии. Расположена на одноимённом острове св южной части архипелага Упернавик. Основана в 1805 году и стала позднее торговым постом. Её население составляет 164 человек по состоянию на 2016 год.

Ааппилатток находится в пределах обширного архипелага Упернавик, состоящего из небольших островов на северо-восточном побережье моря Баффина. Архипелаг простирается от северо-западного побережья полуострова Нунавик на юге примерно  до южной оконечности залива Мелвилл на севере приблизительно .

Большинство жителей деревни занимаются рыболовством и охотой. Море вокруг Ааппилаттока в основном свободно ото льда в зимний период, поэтому охотники и рыбаки поселения без проблем работают в течение всего года. В деревне есть в том числе церковь, большой магазин (сеть Pilersuisoq), киоск, рыбный завод c 1964 г., частные торговцы свежей кожей, электростанция, водопроводная станции и местная школа. В муниципальной школе учатся около 20—30 учеников из 1-го по 8-й класс. Школа является также публичной библиотекой.

Транспорт 
Air Greenland обслуживает деревню в рамках государственного контракта. Полёты осуществляются по рабочим дням. В основном это грузовые полёты вертолётов из  в . Код аэропорта ИАТА Ааппилаттока — AOQ.

Население 
Численность населения Ааппилаттока постоянно росла в 1990-х годах, однако затем снижается.

Примечания 

Населённые пункты Гренландии
Каасуитсуп